Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании приняли участие 87 спортсменок из 26 стран. На протяжении последних двух олимпийских Игр чемпионкой в спринте становилась словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Только три биатлонистки сумели поразить все 10 мишеней в гонке — чемпионка Лаура Дальмайер, Татьяна Акимова (ОСР), занявшая 20-е место и Дуня Здоуц из Австрии, занявшая 48-е место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)